Листьев — фамилия.
 Листьев, Владислав Николаевич (1956—1995) — советский, затем российский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ, предприниматель.
 (4004) Листьев — астероид главного пояса, открытый 16 сентября 1971 года советским астрономом Тамарой Михайловной Смирновой.
 Влад Листьев. Пристрастный реквием — книга Евгения Додолева о Владиславе Листьеве.